2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Dołgie Wielkie – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim, położone w woj. pomorskim, w gminie Smołdzino
 Jezioro Dołgie Wielkie – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Czaplinek

Zobacz też:
 Jezioro Dołgie, Dołgie

Przypisy